Heinz Priess ist der Name folgender Personen:

* Heinz Priess (Spanienkämpfer) (1915–2001), deutscher Redakteur und Interbrigadist
 Heinz Priess (Widerstandskämpfer) (1920–1945), deutscher Widerstandskämpfer